Dodoni (gemeente), fusiegemeente in de Griekse bestuurlijke regio Epirus.
Dodona (plaats), orakelplaats in Griekenland
Orakel van Dodona, orakel met een eikenbos en een tempel
Dodona (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie van de prachtvlinders